Here Comes That Weird Chill () — сольный мини-альбом американского рок-музыканта Марка Ланегана, изданный в 2003 году. Является своеобразным предшественником альбома Bubblegum, дающим представление о грядущей новой работе музыканта.

Список композиций

Участники записи 
 Марк Ланеган — композитор
 Крис Госс — бас-гитара, гитара, вокал, бэк-вокал
 Джош Хомме — бас-гитара, гитара, ударные
 Ник Оливери — орган, синтезатор, бас-гитара, бэк-вокал, голос
 Ален Йоханнес — гитара
 Дэйв Катчинг — ритм-гитара
 Грег Дулли — ударные, бэк-вокал
 Венди Рэй Фаулер — бэк-вокал
 Дин Вин — гитара
 Альдо Страйф — синтезатор
 Кени Ричардс — фортепиано
 Оливер Голдштейн — синтезатор, губная гармоника, клавишные
 Адам Мальпес — ударные
 Эд Кроуфорд — гитара
 Мэри Хафф — фортепиано
 Джонатан Руссо — бас-гитара
 Бретт Нетсон — бэк-вокал

Ссылки 
 Discogs  

Альбомы 2003 года
Альбомы Марка Ланегана
Дебютные мини-альбомы 2003 года